Lukáš Radil (né le  à Čáslav en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Radil a évolué dans l'organisation du HC Pardubice comme joueur d'âge junior avant de faire ses débuts avec le grand club dans la Extraliga lors de la saison 2008-2009. 

À sa  saison avec Pardubice, en 2014-2015, il établit de nouveaux sommets en carrière avec une récolte de 29 aides et 39 points en 52 matchs. Le , il quitte la Extraliga et signe une entente de  comme agent libre avec le HK Spartak Moscou dans la KHL. 

Il connaît une bonne première campagne avec le Spartak en 2015-2016 alors qu'il obtient 32 points en 57 parties. Il est d'ailleurs récompensé par l'équipe en signant une prolongation de contrat de , le .

À la fin de la saison 2017-2018, sa troisième avec le Spartak, il décide de quitter la formation russe afin de poursuivre son rêve de jouer dans la LNH. Il accepte ainsi, le , un contrat de  avec les Sharks de San José à titre de joueur autonome. 

Le , Radil dispute son premier match en carrière dans la LNH qui se conclut par une victoire des Sharks au compte de 4-0 face aux Canucks de Vancouver. Le , il marque son premier but dans la LNH dans un gain de 5-3 contre les Coyotes de l'Arizona.

Après un bon départ avec les Sharks qui se traduit par une récolte de 9 points en 18 rencontres, Radil signe une prolongation de contrat de , le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2007-2008 || HC Pardubice || Czech20 ||40 ||4 ||17 ||21 ||32 ||6 ||4 ||3 ||7 ||2
|-
| 2008-2009 || HC Pardubice || Czech20 ||36 ||13 ||28 ||41 ||40 ||3 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
| 2008-2009 || HC Pardubice || Extraliga ||17 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || HC Chrudim || 1. liga ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || HC Pardubice || Czech20 ||19 ||10 ||20 ||30 ||10 ||3 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
| 2009-2010 || HC Pardubice || Extraliga ||12 ||1 ||4 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || HC Chrudim || 1. liga ||31 ||9 ||12 ||21 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || HC Pardubice || Czech20 ||7 ||3 ||8 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || HC Pardubice || Extraliga ||29 ||1 ||4 ||5 ||6 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2010-2011 || HC Chrudim || 1. liga ||10 ||2 ||7 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || HC Vrchlabí || 1. liga ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 ||4 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
| 2011-2012 || HC Pardubice || Extraliga ||45 ||7 ||8 ||15 ||12 ||12 ||7 ||1 ||8 ||6
|-
| 2011-2012 || Hradec Králové || 1. liga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || HC Pardubice || Extraliga ||27 ||1 ||4 ||5 ||6 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2012-2013 || Hradec Králové || 1. liga ||4 ||2 ||3 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || HC Pardubice || Extraliga ||48 ||16 ||16 ||32 ||20 ||10 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
| 2014-2015 || HC Pardubice || Extraliga ||52 ||10 ||29 ||39 ||22 ||9 ||3 ||3 ||6 ||2
|-
| 2015-2016 || HK Spartak Moscou || KHL ||57 ||13 ||19 ||32 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL ||56 ||12 ||21 ||33 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL ||51 ||16 ||22 ||38 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2018-2019 || Barracuda de San José || LAH || 15 || 4 || 7 || 11 || 14 || 1 || 0  || 1  || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Sharks de San José || LNH || 36 || 7 || 4 || 11 || 6 || 6 || 0  || 0  || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Barracuda de San José || LAH || 28 || 6 || 10 || 16 || 8 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH || 14 || 0 || 0 || 0 || 8 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL ||55 || 19 || 13 || 32 || 22 || 3 || 0 || 0 || 0 || 25
|-
| 2021-2022 || Dinamo Riga || KHL || 43 || 8 || 15 || 23|| 26|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2022-2023 || HC Pardubice || Extraliga || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2017 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||7 ||1 ||1 ||2 ||2 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 || align=left| place
|-
| 2021 || align=left| || align=left| Championnat du monde ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 || align=left| place

Références 

Attaquant de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José
Naissance en août 1990
Naissance à Čáslav
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Dinamo Riga
Naissance en Tchécoslovaquie